Уильям Эванс:
 Эванс, Уильям Дейвис (1790—1872) — английский шахматист.
 Эванс, Уильям Сэнфорд (1869—1949) — канадский политик.